Quảng Bình (provincie), een provincie in Vietnam;
 Quảng Bình (Thanh Hóa), een xã in huyện Quảng Xương, provincie Thanh Hóa, Vietnam.